Usol'e – città della Russia, nel Territorio di Perm'
 Usol'e – villaggio della Russia, nell'Oblast' di Arcangelo
 Usol'e-Sibirskoe – città della Russia, nell'Oblast' di Irkutsk

Pagine correlate 
 Usol'skij rajon